Karpuzlu (Kulp), een dorp in het Turkse district Kulp
 Karpuzlu (district), een Turks district in de provincie Aydın